XL Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Berlin - Praga - Warszawa w dniach 8-23 maja 1987 roku. Do 14-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 1987 km, wystartowało 156 zawodników z 26 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (8 maja 1987), Berlin (7 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (9 maja 1987), dookoła Berlina (108 km)

II etap, (10 maja 1987), Berlin - Magdeburg (172 km)

III etap, (11 maja 1987), Magdeburg - Gera (186 km)

IV etap, (12 maja 1987), dookoła Gery (56 km)

V etap, (13 maja 1987), Gera - Most (168 km)

VI etap, (14 maja 1987), Most - Praga (152 km)

VII etap, (15 maja 1987), Praga - Pardubice (148 km) 

(*) lepszy w miejscu pomiaru czasu

VIII etap, (16 maja 1987), Pardubice - Harrachov (158 km)

IX etap, (17 maja 1987), Harrachov (22 km), jazda indywidualna na czas

X etap, (19 maja 1987), Harrachov - Karpacz (128 km)

XI etap, (20 maja 1987), Karpacz - Legnica (160 km)

XII etap, (21 maja 1987), Legnica - Wrocław (180 km)

XIII etap, (22 maja 1987), Oleśnica - Łódź (184 km)

XIV etap, (23 maja 1987), Łódź - Warszawa (158 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów - bez bonifikat - trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Najwszechstronniejszych 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów oraz na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów i prologu.

Przypisy

Bibliografia
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 524-529.

Rogala, J., Podręcznik do nauki współczesnego języka mongolskiego, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2015, s. 38.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1987
1987 w polskim sporcie
1987 w Europie